Альбондон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 35 км². Население — 883 человека (на 2010 год). Расстояние — 110 км до административного центра провинции.

Фото

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Albondón

Муниципалитеты Гранады